Le psaume 107 peut désigner :
 le psaume 107 (106) : psaume 107 selon la numérotation hébraïque, psaume 106 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 108 (107) : psaume 108 selon la numérotation hébraïque, psaume 107 selon la numérotation grecque.